Вяз — деревня в Новосокольническом районе Псковской области России. Административный центр Вязовской волости.

География 
Расположена в 65 км к северо-западу от города Новосокольники, на побережье озера Большой Вяз.

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 309 человек.

История 
Первое упоминание населённого пункта Вяз относится к 1503 году, в документах о мирных переговорах Русского государства с Литвой.

Примечания 

Населённые пункты Новосокольнического района